Mattathias (Matityahu), een Joods opstandeling
 Matityahu (moshav), een Israëlische nederzetting